

Codici 
 E16 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Grove Creek, di Trunkey
 E16 – codice ECO della difesa ovest indiana, apertura degli scacchi

Strade 
 E16 – strada europea Derry – Gävle